Классы:
 Классы — множественное число слова .
 Классы — детская игра, название которой к концу XX века преимущественно сменило форму на диминутив «классики».